King River kan syfta på följande platser:

Australien 

 King River (vattendrag i Australien, Western Australia, lat -34,95, long 117,92), 
 King River (vattendrag i Australien, Western Australia, lat -15,50, long 128,07), 
 King River (vattendrag i Australien, Northern Territory, lat -14,68, long 131,98), 
 King River (del av en befolkad plats), Western Australia, Albany, 
 King River (vattendrag i Australien, Tasmanien), 
 King River (vattendrag i Australien, Victoria), 

Robotskapade Australienförgreningar